Maring ist:

Maring (Volk) auf Neuguinea
Maring (Sprache), in Indien gesprochene Sprache, siehe Tangkhul-Naga-Sprachen
Maring-Noviand, Ort in der rheinland-pfälzischen Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues

Maring ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Maring SJ (1883–1943), deutscher römisch-katholischer Priester und Jesuit
 Christine Maring (* 1933), Hamburger Politikerin
 Ludwig Maring (1820–1893), Schweizer Architekt, tätig für die Schweizerische Centralbahn
 Pseudonym des niederländischen Kommunisten Henk Sneevliet (1883–1942)